Lesznowola est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Lesznowola, dans le powiat de Piaseczno
 du village de Lesznowola, chef-lieu de cette gmina
 du village de Lesznowola, dans le powiat de Grójec